Intersezione - concetto della teoria degli insiemi
Intersezione tra solidi - insieme dei punti in comune fra più solidi
Intersezione stradale - ambito in cui si congiungono tre o più segmenti stradali che convergono in uno stesso punto
Intersezione a livelli sfalsati
Intersezione a raso
Intersezione - nella tecnica ferroviaria, dispositivo dell'armamento ferroviario che permette a due binari rettilinei di incrociarsi a raso

Altri progetti